Dugesia etrusca és una espècie de triclàdide dugèsid que habita Itàlia.

Filogènia 
Posició de D. etrusca en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Lázaro i col·laboradors (2009):

Referències

Enllaços externs 
 D. etrusca a l'Encyclopedia of life 
 D. etrusca a la base de dades "Turbellarian taxonomic database" 
 D. etrusca a la base de dades del NCBI 

Etrusca